NICA () — сверхпроводящий коллайдер протонов и тяжёлых ионов, строящийся с 2013 года на базе Лаборатории физики высоких энергий (ЛФВЭ) им. В. И. Векслера и А. М. Балдина Объединённого института ядерных исследований (ОИЯИ), в городе Дубна Московской области. Планируемое окончание строительства — 2022 год.

Ускорительный комплекс создаётся с целью исследования области физики частиц в ранее недоступной области параметров и условий эксперимента — получение интенсивных пучков тяжёлых ионов и поляризованных ядер с целью поиска смешанной фазы ядерной материи и исследования поляризационных эффектов в области энергий до  = 11 ГэВ/нуклон.

Задачи 
Одна из основных научных задач проекта NICA — исследование фазовой диаграммы сильно сжатой барионной материи в лабораторных условиях. Подобная материя существует лишь в нейтронных звёздах и ядрах сверхновых звёзд, в то время как на ранних стадиях существования Вселенной наблюдаемая материя имела исчезающе малую барионную плотность. Для создания материи с высокой плотностью в лабораторных условиях используется столкновение тяжёлых ионов, в которых значительная часть энергии пучка расходуется на возникновение новых адронов и возбуждение резонансов, свойства которых могут быть заметно модифицированы окружающей горячей и плотной средой. При очень высоких температурах или плотностях эта смесь адронов разбивается на составные части — кварки и глюоны, образуя новое агрегатное состояние материи — кварк-глюонную плазму.

Новый ускорительный комплекс NICA будет обеспечивать пучки различных частиц с широким спектром параметров. Планируется осуществлять прикладные и фундаментальные исследования в таких областях науки и технологии, как:
 радиобиология и космическая медицина;
 терапия раковых заболеваний;
 развитие реакторов, управляемых пучком ускорителя («производство энергии» с подкритичной сборкой), и технологий трансмутации отходов ядерной энергетики;
 тестирование радиационной стойкости электронных устройств.

Комплекс 
Основными элементами комплекса NICA являются:
 Инжекционный комплекс поляризованных протонов и дейтронов (источник, линейный ускоритель ЛУ-20)
 Инжекционный комплекс тяжёлых ионов (источник типа КРИОН, линейный ускоритель HILAc)
 Бустерный синхротрон (предускорительное кольцо)
 Нуклотрон (предускорительное кольцо)
 Кольца коллайдера
 Электронное охлаждение
 Криогенный комплекс
 Фабрика магнитов (производство магнитов для комплекса NICA и FAIR)
 Чистая комната (производство трековых систем для детекторов)

Детекторы 
Детектор MPD () предназначен для проведения экспериментов в области релятивистской ядерной физики при столкновениях пучков ядер тяжёлых элементов (золота), ядер тяжёлых элементов с протонами и протон-протонных столкновениях.

Детектор SPD () предназначен для проведения экспериментов по физике спина при столкновениях пучков ядер лёгких элементов.

Детектор BM@N (). Целью эксперимента является изучение взаимодействия релятивистских пучков тяжёлых ионов с фиксированными мишенями. Является первым экспериментом на ускорительном комплексе NICA-Нуклотрон.

Ход строительства 
По состоянию на 1 февраля 2018 года выполнено 37 % общего объёма работ по созданию базовой конфигурации. В начале 2020 года Владимир Путин сообщил, что коллайдер заработает до конца 2022 года.

См. также 
 LHC
 RHIC

Примечания

Литература 
 Технический проект ускорительного комплекса NICA (Том I)  / Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 2015.

Ссылки 
 Официальный сайт проекта NICA 
 Лаборатория физики высоких энергий им. В. И. Векслера и А. М. Балдина  ОИЯИ

 УСКОРИТЕЛЬНО-НАКОПИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС NICA — БАЗА ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК  / Дубна, 2012
 Project of the nuclotron-based ion collider facility (NICA) at JINR  / Proceedings of EPAC08, Genoa, Italy, 2008
 Design and Construction of Nuclotron-based Ion Collider fAcility (NICA). Conceptual Design Report  / JINR, Dubna 2008

 Коллайдер по имени НИКА. В Дубне создается не имеющий аналогов в мире ускоритель  / «Российская газета» — Федеральный выпуск № 5322 (243), 2010-10-27
 Наш коллайдер // В России строится суперускоритель, который сможет сделать то, что не смог Большой адронный коллайдер  / «Кот Шрёдингера» № 1, октябрь 2014
 Воссоздать рождение Вселенной. В Дубне построили свой коллайдер — он заработает в 2022 году 
 «Маленький взрыв» Как с помощью NICA ученые надеются решить одну из «задач тысячелетия» 

Ускорители частиц
Коллайдеры
Научные_установки_России
Наука в Дубне
Строящиеся здания и сооружения в России